

Прізвище 

  (;  1974) — французька сценаристка.
 Боб Еррі (;  1969) — колишній канадський хокеїст.
 Жанна Еррі (;  1978) — французька акторка, кінорежисерка та сценаристка; молодша сестра Анжель Еррі.

Топонім 
 Еррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.